Stamtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stamtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Stamtjärnarna, sjö i Åre kommun, 
Stamtjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,

Se även
Stamntjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn